Tomasz Sobczak – polski aktor
 Tomasz Sobczak – polski malarz
 Tomasz Sobczak – polski piłkarz
 Tomasz Sobczak – polski fotograf, nauczyciel